Valerio Máximo puede designar a los siguientes individuos:

 Valerio Máximo escritor romano.
 Valerio Máximo Basilio, político romano del siglo IV.